District Limbaži, een district in Letland in het noorden van het land aan de kust van de Oostzee
 Limbaži (stad), de hoofdplaats van het Letse district Limbaži